Racordon est un patronyme orginaire de la Commune d' Alle dans le Jura district de Porrentruy en Suisse. On retrouve deux orthographes principales Racordon et Raccordon ainsi qu'un dérivé  que l'on retrouve principalement dans le canton de Vaud. On retrouve trace de du nom de famille Racordon dans la Commune d'Alle depuis le .

Étymologie 

Le patronyme Racordon vient du vieux français raccord, accord, liaison, entente
(du latin cordis, cœur).

Le nom de famille vaudoise Recordon vient du vieux français et patois record, seconde coupe de foin, regain, mais aussi souvenir remontant à la mémoire (du latin cordum, tardif).

Armoiries 

Racordon, Raccordon : De gueules au sautoir alésé d’or accompagné en chef d’une étoile du même et en pointe d’un mont de trois coupeaux surmontés de trois tiges trifeuillées de sinopie.

Toponyme 

Le Raccordon affluent du Meuzin (rd),  sur les trois communes de Arcenant, Meuilley et Détain-et-Bruant.

Sources 

Patronyme suisse